Малайзия впервые приняла участие в Олимпийских играх в 1964 году. С тех пор Малайзия участвовала во всех летних Олимпийских играх, кроме Олимпийских игр 1980 года. В 1980 году Малайзия поддержала бойкот Олимпийских игр, предложенный США. 

По состоянию на 2019 год, малайзийские спортсмены завоевали одиннадцать олимпийских медалей в Бадминтоне, прыжках в воду и велоспорте.

Национальный Олимпийский комитет Малайзии был основан в 1953 году, а признан Международным олимпийским комитетом в 1954 году.

Медалисты

Таблицы медалей

Медали на летних Олимпийских играх

Медали на зимних Олимпийских играх

Медали по летним видам спорта

См. также 
 Малайзия
 Олимпийские игры
 Олимпийское движение и политический протест
 Малайя на Олимпийских играх
 Северное Борнео на Олимпийских играх
 Список знаменосцев Малайзии на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Малайзия на официальном сайте Олимпийского движения